Hallingbury Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Hallingbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Hallingbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex